Toya puede referirse a:
 al Castillo de Toya, pequeña aldea, perteneciente al municipio de Peal de Becerro, en la provincia de Jaén (España);
 al nombre común de la planta ''Ulex europaeus;
 a Tōya Kinomoto, personaje manga de CLAMP;
 a La Toya Jackson, cantante de soul y urban perteneciente a la familia Jackson;
 a Toya Montoya, modelo y presentadora de televisión colombiana;
 a Juan Toya, futbolista uruguayo;
 al Parque nacional Shikotsu-Tōya, situado en la zona central de la isla de Hokkaidō, Japón; o
 al Lago Tōya''', que se encuentra la prefectura de Hokkaido de Japón, Forma parte del Parque nacional Shikotsu-Tōya.